Бен-Меир — еврейская фамилия
 Бен-Меир, Алон (род. 1937) — американский и израильский учёный, журналист, автор книг.
 Бен-Меир, Исраэль Шломо (1910—1971) — американский и израильский общественный деятель, раввин, депутат кнессета, член правительства Израиля.
 Бен-Меир, Иехуда (род. 1939) — израильский политик, депутат кнессета.